Nunarput utoqqarsuanngoravit (en français Toi notre vieux pays) est l'hymne national du Groenland. Ses paroles ont été écrites par Henrik Lund et la musique composée par Jonathan Petersen. L'hymne a été officiellement adopté en 1916. Depuis 1979, Nuna asiilasooq (Le pays de grande étendue), l'hymne utilisé par le peuple Inuit a également été reconnu officiellement par le gouvernement.

Paroles 

Hymne national
Symbole du Groenland